La Serie C1 1998-1999 è stata la ventunesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 6 settembre 1998 e il 16 giugno 1999 e concluso con la promozione dell', della , della  e del .

Stagione

Aggiornamenti
L' non si iscrive al campionato per problemi finanziari, al suo posto viene ripescato il .

Girone A 
Il girone A viene dominato da una piccola sorpresa: l', squadra di Alzano Lombardo, vince il proprio girone ed ottiene una storica promozione in B, con 5 punti di vantaggio sul , ai play-off invece la  batte sul neutro di Cremona il  e ritrova i cadetti dopo 3 anni.

Per la lotta salvezza, niente da fare per un  retrocesso già da tempo, in seguito retrocederanno i varesotti del  e il  che retrocesse in maniera assurda e clamorosa: durante la gara casalinga del 3 aprile 1999 contro il , i patavini vincono per 2-0 contro i lombardi anche egli in lotta per non retrocedere ma alla fine la gara verrà vinta a tavolino da quest'ultima con lo stesso risultato perché i veneti infransero la nuova regola della Serie C che prevedeva di schierare in campo per tutti i novanta minuti almeno un Under 21. Un giovanissimo Simone Barone (in forza ai biancoscudati, che in quella gara andò a segno) fu sostituito dall'allenatore Adriano Fedele con un compagno di squadra più grande anagraficamente di lui. Entrambe le compagini arrivarono a 40 punti ma furono i lombardi a prevalere sui veneti per classifica avulsa, mentre gli euganei furono costretti a giocare i play-out (che persero contro il ). È un'altra dura batosta per il Padova che in tre anni passa dalla Serie A alla Serie C2.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1999-2000.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finale

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Alzano Virescit (18)
 Minor numero di sconfitte: Como (3)
 Migliore attacco: Como (45 gol fatti)
 Miglior difesa: Montevarchi (15 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Alzano Virescit (+21)
 Maggior numero di pareggi: Brescello e Montevarchi (20)
 Minor numero di pareggi: Carpi (5)
 Maggior numero di sconfitte: Carpi (24)
 Minor numero di vittorie: Carpi (5)
 Peggiore attacco: Saronno (22 gol fatti)
 Peggior difesa: Carpi (56 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Carpi (-32)

Girone B 

Nel girone B ci sono altre sorprese fra i promossi: la  conquista una storica promozione in B, con 2 punti di vantaggio su un  che aveva già in mano la promozione ma che se la fa scippare dai marchigiani, mentre ai play-off, i non favoriti napoletani del , nei quali si erano qualificati per via della classifica avulsa favorevole rispetto al neoretrocesso Castel di Sangro e ai corregionali della Nocerina, ritrovano la B dopo 51 anni, battendo i rosanero nelle semifinali prima (1-0, sia all'andata alla Favorita di Palermo sia al ritorno al San Paolo di Napoli) e, in una finale tutta partenopea, la  (che nel frattempo aveva battuto nelle semifinali il Giulianova, perdendo all'andata a Giulianova 3-2 ma rimontando al ritorno a Castellammare di Stabia 2-0) al Partenio di Avellino poi (2-0).

Per la lotta salvezza retrocede l', staccata di 2 punti dal  che, pur disputando i play-out, retrocede in C2 accompagnato dai salernitani della , per mano rispettivamente dell' e del . Per i satanelli si tratta della seconda retrocessione consecutiva, a dodici mesi dalla discesa in Serie C1.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 1999-2000.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone (dalle semifinali)

Semifinali

Finale

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Fermana (16)
 Minor numero di sconfitte: Avellino (7)
 Migliore attacco: Castel di Sangro (43 gol fatti)
 Miglior difesa: Avellino (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Juve Stabia (+11)
 Maggior numero di pareggi: Acireale e Avellino (19)
 Minor numero di pareggi: Battipagliese e Crotone (7)
 Maggior numero di sconfitte: Battipagliese (17)
 Minor numero di vittorie: Acireale (5)
 Peggiore attacco: Battipagliese (22 gol fatti)
 Peggior difesa: Lodigiani (44 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Battipagliese (-18)

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998